Półfinały Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2006 odbyły się 4 i 5 lipca 2006.



Mecze

Niemcy – Włochy 
Wtorek, 4 lipca 2006
21:00 - FIFA WM-Stadion Dortmund, Dortmund - Widzów: 65 000

 Sędzia: Benito Archundia (Meksyk)
 Asystenci:
 José Ramírez (Meksyk)
 Héctor Vergara (Kanada)
 Sędzia techniczny: Toru Kamikawa (Japonia)
 Piąty sędzia: Yoshikazu Hiroshima (Japonia)

Portugalia – Francja 
Środa, 5 lipca 2006
21:00 - FIFA WM-Stadion München, Monachium - Widzów: 66 000

 Sędzia: Jorge Larrionda (Urugwaj)
 Asystenci:
 Walter Rial (Urugwaj)
 Pablo Fandino (Urugwaj)
 Sędzi techniczny: Mark Shield (Australia)
 Piąty sędzia: Nathan Gibson (Australia)

Linki zewnętrzne 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2006